Ivor Guest ist der Name folgender Personen:

* Ivor Guest, 1. Baron Wimborne (1835–1914), walisischer Industrieller 
 Ivor Guest, 1. Viscount Wimborne (1873–1939), britischer Politiker
 Ivor Guest, 2. Viscount Wimborne (1903–1967), britischer Politiker 
 Ivor Guest, 3. Viscount Wimborne (1939–1993), britischer Geschäftsmann und Kunstsammler 
 Ivor Guest, 4. Viscount Wimborne (* 1968), britischer Musikproduzent und Komponist